Gamocarpha är ett släkte av calyceraväxter. Gamocarpha ingår i familjen calyceraväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Calyceraväxter
Gamocarpha